Раковац може да се отнася за:

 Сърбия:
 Раковац, село в Община Беочин, Южнобачки окръг.
 Раковац, село в Община Буяновац, Пчински окръг.
 Раковац, село в Град Нови пазар, Рашки окръг.
 Раковац, село в Община Рашка, Рашки окръг.
 Раковац, манастир в планината Фрушка гора.
 Босна и Херцеговина:
 Раковац, село в Община Братунац, Република Сръбска.
 Раковац, село в Община Нови град, Република Сръбска.
 Раковац, село в Община Пале, Република Сръбска.
 Раковац, село в Община Сърбац, Република Сръбска.
 Хърватия:
 Раковац, квартал на град Карловац, Карловашка жупания.
 Други:
 Раковец (пояснение)

Пояснителни страници